Schlögl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Schlögl (1886–1926), österreichischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Alois Schlögl (1893–1957), deutscher Politiker (CSU)

 Hanno Schlögl (1944–2020), österreichischer Architekt
 Heinrich Schlögl (* 1885), sudetendeutscher Landrat
 Hermann A. Schlögl (1932–2023), deutscher Schauspieler und Ägyptologe
 Irmgard Schlögl (Ordinationsname Myokyo-ni; 1921–2007), österreichische Geologin und Zen-Priesterin in der Rinzai-Tradition in London

 Kerstin Schlögl-Flierl (* 1976), deutsche römisch-katholische Theologin
 Manfred Schlögl (* 1940), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Manuel Schlögl (* 1979), deutscher Dogmatiker
 Martin Schlögl (* 1981), österreichischer Fußballtorhüter
 Michaela Schlögl (* 1960), österreichische Kulturpublizistin
 Nivard Schlögl (1864–1939), österreichischer Bibelwissenschaftler

 Richard Schlögl (* 1996), österreichischer Eishockeyspieler
 Robert Schlögl (* 1954), deutscher Chemiker und Direktor am Fritz-Haber-Institut der MPG
 Rudolf Schlögl (* 1955), deutscher Historiker
 Sepp Schlögl (* 1948), deutscher Motorrad-Grand Prix-Mechaniker
 Stefan Schlögl (* 1973), österreichischer Autor, Verleger und Journalist
 Stephan Schlögl (* 1993), deutscher Tenor und Komponist
 Waldemar Schlögl (1927–1980), deutscher Diplomatiker, Sohn von Alois Schlögl
 Xavier Schlögl (1854–1889), belgischer Komponist

Siehe auch:
 Schlögel